In 2018 werd het 104de Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 10 januari tot 8 april. Ceará werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Floresta en Uniclinic plaatsten zich voor de Campeonato Brasileiro Série D 2019.

Derde fase 
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Kampioen

Externe link 
 RSSSF

Campeonato Cearense
Cear